Блер има више значења:
 Округ Блер (Пенсилванија)
 Блер (Висконсин)
 Блер (Небраска)
 Блер (Оклахома)